Jiddat al Harasis 007 — метеорит-хондрит масою 815 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 
Метеорити